Агва Лимпија има више значења:
 Агва Лимпија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Лимпија (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Лимпија (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Лимпија (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Лимпија (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику